Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 2016 wurde vom 6. bis 13. August im Centro Olímpico de Tênis ausgetragen.

Olympiasiegerin von 2012 war Serena Williams, jedoch konnte sie ihren Titel nicht verteidigen. Im Finale gewann Mónica Puig aus Puerto Rico gegen die Deutsche Angelique Kerber. Insgesamt nahmen 64 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Seite des Damenturniers auf rio2016.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016